Боранци су насеље у Србији у општини Брус у Расинском округу. Према попису из 2011. било је 36 становника.

Демографија 
У насељу Боранци живи 44 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 56,6 година (51,0 код мушкараца и 63,0 код жена). У насељу има 19 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,37.

Ово насеље је у потпуности насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Брус
Насељена места у Расинском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији